Valencia, női név
Földrajz
Valencia, spanyol város
Valencia, spanyol tartomány
Valencia, Spanyolország egyik autonóm közössége
Valencia, venezuelai szövetségi állam székhelye
Sport
Valencia CF Valencia város labdarúgócsapata
Történelem
Valenciai Királyság 1237–1707 között fennállt történelmi állam
Tudomány
Valencia, halnem: Valenciidae fogasponty-alakúak (Cypridontiformes)
Valencia, vagy kellemesség - pszichológiai szakszó
Valenciaelmélet ige központú nyelv- és grammatikateória